Flavius Florentius; consul 361-ben
 Flavius Florentius; consul 429-ben
 Flavius Florentius; consul 515-ben